

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.

Китай 
 16-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 1 луне войска Ци, Сун и Вэй напали на Чжэн в наказание за набег на Сун.
 Чуский царь напал на владение Дэн и уничтожил его.
 Осенью чусцы напали на Чжэн.
 После войны в 12 луне на съезде в Ю (местность в Сун) заключён договор (присутствовали князья Ци, Сун, Чэнь, Вэй, Лу, Чжэн, Сюй, Хуа и Тэн.
 В 12 луне умер чжуский цзы Кэ (по имени И-фу).
 Умер князь Цинь У-гун, его похоронили в Пинъяне в области Юн (к юго-востоку от Сюаньянцзюя), в могиле впервые захоронили людей (66 человек).
 Ему наследовал младший родной брат Дэ-гун в возрасте 33 лет (эра правления 677—676). Единственному сыну У-гуна Баю дали земли в Пинъяне.

См. также

Примечания